|}

Die Bahnstrecke Bari–Barletta ist eine normalspurige Bahnstrecke in Süditalien. Sie wird von der privaten Eisenbahngesellschaft Ferrotramviaria SpA betrieben.

Geschichte 
Die Strecke ersetzte eine schmalspurige Dampfstraßenbahn mit einer Spurweite von 750 mm. Die heutige Strecke wurde 1965 eröffnet. Sie wurde abschnittsweise auch auf der alten Trasse der Dampfstraßenbahn errichtet, deren Betrieb 1959 eingestellt wurde.

Infrastruktur 
Ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurden einige Abschnitte zweigleisig ausgebaut. Das zweite Gleis wurde im November 2004 auf dem Abschnitt Bitonto–Ruvo, im April 2005 auf dem Abschnitt Palese–Bitonto und im Januar 2006 auf dem Abschnitt Fesca–Palese in Betrieb genommen. Auch der Abschnitt zwischen Ruvo und Corato sollte, ebenso wie die gesamte Strecke, zweigleisig ausgebaut werden, ein Projekt, das aber bis heute (2016) aus finanziellen Gründen nicht vollendet worden.

In einigen Abschnitten erfolgt die Zugsicherung durch die telefonische Verständigung der benachbarten Fahrdienstleiter miteinander ("blocco telefonico").

Seit dem 22. Dezember 2008 wird der Abschnitt innerhalb der Stadt Bari auch von der Stadtbahn, dem Servizio ferroviario metropolitano di Bari, mitbenutzt.

Zwischenfälle 
Am 12. Juli 2016 kamen bei einem Frontalzusammenstoß zweier Ferrotramviaria-Triebwagen auf dem eingleisigen Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Corato und Andria zahlreiche Menschen ums Leben.

Siehe auch 
 Servizio ferroviario metropolitano di Bari

Literatur 
 Eisenbahnatlas Italien und Slowenien / Atlante ferroviario d’Italia e Slovenia. Schweers + Wall 2010. ISBN 978-3-89494-129-1

Weblinks 

 Kursbuch der Strecke

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Apulien